Josip Pandža (Vitez, 14. svibnja 1987.), bosanskohercegovački košarkaški trener i bivši košarkaš.

Karijera 

Igračku je karijeru prekinuo vrlo rano zbog toga što je rođen s inverzijom unutrašnjih organa. U matičnom Vitezu, kao dvadesetogodišnjak, započinje trenersku karijeru. U sezoni 2013./14. s Vitezom osvaja A1 ligu Košarkaškog saveza Herceg-Bosne te nakon doigravanja ostvaruje plasman u Premijer ligu BiH. Nakon šest sezona u Vitezu, 2013. godine preuzima KK Kakanj. Istodobno je bio i pomoćni trener u mladoj košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. U sezoni 2015./16. s momčadi Kaknja je igrao u finalu doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine protiv Igokee (1:3).

U svibnju 2015. postaje izbornik bosanskohercegovačke reprezentacije do 16 godina, koja je pod njegovim vodstvom iste godine osvojila Europsko prvenstvo u Litvi. Nakon toga je vodio reprezentaciju do 17 godina na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj te reprezentaciju do 18 godina koja je na Europskom prvenstvu u Turskoj osvojila šesto mjesto.

Tijekom 2017. godine bio je pomoćnik izbornika Duška Vujoševića u košarkaškoj reprezentaciji BiH.

Nagrade i priznanja 

 2015.: Najbolji trener prema izboru Olimpijskog komiteta BiH
 2016.: Plaketa općine Vitez za postignute izuzetne sportske rezultate

Izvori

Vanjske poveznice 

 Josip Pandža na bhbasket.ba
 

Bosanskohercegovački košarkaški treneri
Bosanskohercegovački košarkaši
Hrvatska košarka u Bosni i Hercegovini
Životopisi, Vitez